Седьмой сезон фэнтезийного драматического сериала «Игра престолов», премьера которого состоялась на канале HBO 16 июля 2017 года, состоит, в отличие от предыдущих сезонов, из 7 эпизодов вместо 10. Это связано с нехваткой материала для адаптации, а также с тем, что бюджет каждой серии выше, чем в предыдущих сезонах. Сезон является вторым, основанным на черновиках и опередившим книжный цикл Джорджа Р.Р. Мартина «Песнь Льда и Огня», и в основном сосредоточен на событиях, отсутствующих в изданных романах. Сезон экранизирует черновой вариант второй половины книги «Ветра зимы», незавершённый на момент написания сценариев к данному сезону, и черновой вариант первой половины последней книги цикла под рабочим названием «Грёзы о весне» (будет завершена после выхода финального сезона).

Сюжет 
После победы Дейенерис над Сынами Гарпии в Заливе Работорговцев она вместе со своей свитой и Грейджоями отправляется в Вестерос и высаживается на Драконьем Камне. Серсея, объявившая себя королевой, пытается править оставшимися в её руках частями королевства. Арья Старк возвращается в Винтерфелл, по дороге отомстив за мать и брата Фреям в Близнецах. Дейнерис заключает союз с Эларией Сэнд и Оленной Тирелл, жаждущей отомстить Серсее за убийство её семьи в великой септе Бейлора. Король Севера Джон Сноу собирает войско против Иных и, узнав о драконах, обращается за помощью к Дейнерис. В отсутствие брата Санса управляет Винтерфеллом. Мира Рид возвращает Брана Старка домой. В Цитадели Сэмвелл Тарли, обучающийся на мейстера, излечивает Джораха Мормонта от серой хвори, и тот возвращается к своей королеве. Дейнерис теряет флот Грейджоев и новоприобретённых союзников. Эурон Грейджой заключает союз с Серсеей, предоставив ей флот в обмен на будущий брак. Джон получает от Дейнерис разрешение добывать драконье стекло, однако в обмен на другую помощь она требует его присяги. Чтобы убедить её, Джон предпринимает опасную вылазку за стену. Тем временем Тирион встречается с братом и договаривается о мирных переговорах. Дейнерис спешит на выручку Джону и теряет одного из драконов, которого воскрешает и подчиняет себе Король Ночи.

Эпизоды

В ролях

Основной состав 

 Питер Динклэйдж — Тирион Ланнистер (7 эпизодов)
 Николай Костер-Вальдау — Джейме Ланнистер (6 эпизодов)
 Лена Хиди — Серсея Ланнистер (6 эпизодов)
 Эмилия Кларк — Дейенерис Таргариен (7 эпизодов)
 Кит Харингтон — Джон Сноу (7 эпизодов)
 Эйдан Гиллен — Петир «Мизинец» Бейлиш (7 эпизодов)
 Лиам Каннингем — Давос Сиворт (7 эпизодов)
 Кэрис ван Хаутен — Мелисандра (2 эпизода)
 Индира Варма — Эллария Сэнд (2 эпизода)
 Софи Тёрнер — Санса Старк (7 эпизодов)
 Натали Эммануэль — Миссандея (5 эпизодов)
 Рори Макканн — Сандор «Пёс» Клиган (4 эпизода)

 Мэйси Уильямс — Арья Старк (6 эпизодов)
 Конлет Хилл — Варис (6 эпизодов)
 Альфи Аллен — Теон Грейджой (4 эпизода)
 Джон Брэдли — Сэмвелл Тарли (4 эпизода)
 Гвендолин Кристи — Бриенна Тарт (5 эпизодов)
 Кристофер Хивью — Тормунд Великанья Смерть (4 эпизода)
 Джо Демпси — Джендри (2 эпизода)
 Айзек Хэмпстед-Райт — Бран Старк (5 эпизодов)
 Джером Флинн — Бронн (4 эпизода)
 Ханна Мюррей — Лилли (3 эпизода)
 Иэн Глен — Джорах Мормонт (6 эпизодов)

Приглашённые актёры 

На Севере и на Стене
 Ричард Дормер — Берик Дондаррион (4 эпизода)
 Пол Кэй — Торос из Мира (3 эпизода)
 Элли Кендрик — Мира Рид (3 эпизода)
 Бен Кромптон — Эддисон Толлетт (1 эпизод)
 Тим МакИннерни — Робетт Гловер (3 эпизода)
 Дэниел Портман — Подрик Пейн (4 эпизода)
 Руперт Ванситтарт — Йон Ройс (5 эпизодов)
 Белла Рамзи — Лианна Мормонт (2 эпизода)
 Ричард Райкрофт — мейстер Волкан (5 эпизодов)
 Меган Паркинсон — Элис Карстарк (2 эпизода)
 Гарри Грасби — Нед Амбер (2 эпизода)
 Джозеф Куинн — Коунер (1 эпизод)
 Дэнни Киррейн — Хенк (1 эпизод)
 Эндрю МакКлэй	— Абердольф Длиннобородый (1 эпизод)

За Стеной
 Джозеф Моул — Бенджен Старк (1 эпизод)
 Владимир Фурдик — Король Ночи (4 эпизода)
 Нил Финглтон — великан-упырь (2 эпизода)
 Иэн Уайт — великан-упырь (2 эпизода)

В Речных Землях
 Дэвид Брэдли — Уолдер Фрей (1 эпизод)
 Эд Ширан — солдат Ланнистеров (1 эпизод)
 Бен Хоуки — Пирожок (1 эпизод)
 Брендан Моррисси — лорд Фрей (1 эпизод)
 Пол Уорд — лорд Фрей (1 эпизод)
 Томас Тургус — солдат Ланнистеров (1 эпизод)
 Уильям Постлетуэйт — солдат Ланнистеров (1 эпизод)
 Бен Фокс — посетитель гостиницы на перекрёстке (1 эпизод)
 Марк Роупер — посетитель гостиницы на перекрёстке (1 эпизод)
 Брендан Моррисси — представитель Фреев на пиру (1 эпизод)
 Пол Уорд — представитель Фреев на пиру (1 эпизод)

В Королевской Гавани
 Пилу Асбек — Эурон Грейджой (4 эпизода)
 Джемма Уилан — Яра Грейджой (2 эпизода)
 Антон Лессер — Квиберн (6 эпизодов)
 Марк Гэтисс — Тихо Несторис (2 эпизода)
 Розабелла Лауренти Селлерс — Тиена Сэнд (2 эпизода)
 Хафтор Юлиус Бьёрнссон — Грегор Клиган (5 эпизодов)
 Джеймс Фолкнер — Рендилл Тарли (4 эпизода)
 Том Хоппер — Дикон Тарли (4 эпизода)
 Сара Дилан — Бернадетт (1 эпизод)
 Лоуренс Спеллман — городской дозорный (1 эпизод)
 Кевин Элдон — городской дозорный (1 эпизод)

В Староместе
 Джим Бродбент — Архимейстер Эброз (4 эпизода)
 Филип О'Салливан — мейстер Цитадели Санду (1 эпизод)

На Драконьем Камне
 Дайана Ригг — Оленна Тирелл (2 эпизода)
 Джейкоб Андерсон — Серый Червь (4 эпизода)
 Стаз Наир — Квоно (5 эпизодов)
 Брендан Коуэлл — Харраг (3 эпизода)
 Кейша Касл-Хьюз — Обара Сэнд (1 эпизод)
 Джессика Хенвик — Нимерия Сэнд (1 эпизод)

Во флэшбеках
 Роберт Арамайо — Эддард Старк (1 эпизод)
 Эшлинг Франчози — Лианна Старк (1 эпизод)
 Уилф Сколдинг — Рейегар Таргариен (1 эпизод)

Производство 
21 апреля 2016 года телеканал HBO продлил сериал на седьмой сезон за три дня до премьеры шестого сезона. 1 июня 2016 года Джек Бендер (режиссёр 5 и 6 эпизодов шестого сезона) сообщил, что седьмой сезон в отличие от предыдущих состоит из 7 эпизодов вместо 10.

Семь эпизодов седьмого сезона имеют продолжительность приблизительно от 50 до 81 минут.

Бюджет седьмого сезона выше по сравнению с предыдущими сезонами Бюджет одной серии шестого сезона составил примерно 10 миллионов долларов, следовательно при бюджете в 100 миллионов долларов на сезон бюджет одной серии седьмого сезона составляет примерно 14 миллионов долларов.

Команда 
Команда сценаристов седьмого сезона также как в пятом и шестом сезонах включает исполнительных продюсеров и шоураннеров Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса (5 эпизодов), продюсера Брайана Когмана (1 эпизод) и Дэйва Хилла (1 эпизод). 12 февраля 2016 года в своём блоге Джордж Р. Р. Мартин написал, что он не будет сценаристом одной из семи серий седьмого сезона (также как в пятом и шестом сезонах). Команда режиссёров седьмого сезона состоит из Джереми Подесвы (эпизоды 1 и 7), Марка Майлода (эпизоды 2 и 3), Мэтта Шекмана (эпизоды 4 и 5) и Алана Тейлора (эпизод 6). Подесва, Майлод и Тейлор являются режиссёрами уже работавшими над «Игрой престолов», в то время как Шекман делает это впервые.

Сценарий 
В конце января 2016 года Джордж Мартин обсудил с создателями сериала сюжетные линии седьмого сезона. В феврале 2016 года Дэвид Бениофф и Дэниел Вайс подтвердили, что работа над сценарием для 7 сезона уже началась, несмотря на то, что сериал ещё не продлён на 7 сезон.

Из-за того, что Джордж Р. Р. Мартин не смог завершить написание книги «Ветра зимы» к 2016 году, седьмой сезон будет содержать либо оригинальный материал, либо неопубликованный. В июне 2016 года Мартин написал в своём блоге, что он уже встретился с издателями, редакторами и представителями канала HBO в Нью-Йорке. В соответствии с шестым сезоном, седьмой сезон основан на беседах сценаристов с Джорджем Мартином.

16 августа 2016 года Софи Тёрнер (Санса Старк) сообщила в интервью изданию Variety, что она уже получила сценарий своей сюжетной линии ко всем сериям седьмого сезона.

Съёмки 
25 мая 2016 года стало известно о том, что съёмки седьмого и восьмого сезонов будут проводиться на Канарских островах. 7 июня 2016 года стало известно, что съёмки седьмого сезона также будут проходить в Испании, где будут сниматься сражения в замках или рядом с ними, и в Хорватии (в городе Дубровнике), где будут сниматься сцены для Королевской Гавани.

Поиск новых локаций для съёмок начался в июле 2016 года. Съёмки седьмого сезона стартовали 1 сентября 2016 года в Белфасте и продолжались вплоть до февраля 2017 года. Актёры, чьи персонажи находятся на Севере, на Стене и за Стеной примут участие в съёмках в январе 2017 года, которые, впервые после четвертого сезона, пройдут в Исландии.

Кастинг 
«Deadline» подтвердил 21 июня 2016 года, что пять членов основного актёрского состава, Питер Динклэйдж, Николай Костер-Вальдау, Лина Хиди, Эмилия Кларк и Кит Харингтон, вели переговоры о последних двух сезонах. Также сообщалось, что актёрам повысили зарплату до 500 000 $ за эпизод для седьмого и восьмого сезонов. 18 ноября 2016 года их зарплата была повышена до 1 100 000 $ за эпизод для седьмого и восьмого сезонов. 25 апреля 2017 года их зарплата была повышена до 2 000 000 $, т. е. до $2 600 000 за эпизод для седьмого и восьмого сезонов.

В седьмом сезоне Пилу Асбек (Эурон Грейджой), который в предыдущем сезоне исполнял второстепенную роль, получил статус приглашённого актёра, чьё имя в титрах стоит отдельно, но при этом не был включен в основной состав.

Джо Демпси (Джендри) вернулся в сериал после отсутствия в четвёртом, пятом и шестом сезонах. Бен Хоуки (Пирожок) вернулся в сериал после отсутствия в пятом и шестом сезонах. Марк Гэтисс (Тихо Несторис) вернулся в сериал после отсутствия в шестом сезоне.

31 августа 2016 года из журнала Entertainment Weekly стало известно, что Джим Бродбент присоединился к актёрскому составу седьмого сезона, и что у него будет "значимая" роль.

Том Хоппер заменил Фредди Строму в роли Дикона Тарли, о чём в январе 2017 года Фредди Строма заявил сам.

Маркетинг 

Первый трейлер вышел 24 мая 2017 года. Второй трейлер вышел 21 июня 2017 года.

Показ 
Премьера седьмого сезона в США состоялась 16 июля 2017 года, в России 17 июля 2017 года.

Черновой вариант 4 серии 7 сезона со служебными отметками на видео попал в сеть за три дня до даты официальной премьеры из-за действий неустановленных хакеров. Также произошла утечка 6 серии 7 сезона за пять дней до даты официальной премьеры из-за ошибки, совершённой компаниями HBO Spain и HBO Nordic.

Реакция

Реакция критиков 
На сайте Rotten Tomatoes данный сезон получил рейтинг 93% на основе 51 отзыва и среднего рейтинга 8.22/10. На сайте Metacritic, данный сезон получил рейтинг 77 из 100 на основе 12 отзывов.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт сериала
 Страница сериала на сайте эксклюзивного партнера HBO в России

7
Телесезоны США 2017 года